
Molekulska formula -{C6H13NO5}- se može odnositi na:

 Galaktozamin
 Glukozamin
 Manozamin
 Tricin